Das Wort Trinomialkoeffizient wird in der Mathematik für verschiedene Begriffe verwendet:

 für die Koeffizienten von , also die dritten Multinomialkoeffizienten; vgl. Pascalsche Pyramide,
 für die Koeffizienten von , siehe dazu Trinomial Triangle.